Salgueiro, mot portugais signifiant « saule » en français, peut aussi désigner :
au Brésil :
Salgueiro, municipalité située dans l'État du Pernambouc ;
au Portugal :
Salgueiro, paroisse civile de la municipalité de Fundão, située dans le district de Castelo Branco et la région Centre.

Patronyme 
 Enrique Salgueiro (né en 1981), coureur cycliste espagnol.
Marcelo Salgueiro (né en 1976), footballeur international argentin de football de plage.
 María Salgueiro (née en 1967), actrice espagnole.
Teresa Salgueiro, chanteuse du groupe Madredeus.

Homonymie de patronyme